Ordem do Mérito da República Federal da Alemanha — distinção honorífica alemã, Ordem de Mérito 
 Ordem de Mérito (Reino Unido) — distinção honorífica britânica
 Ordem de Mérito do Trabalho — distinção honorífica italiana
 Ordem de Mérito Militar (Rússia) — distinção honorífica russa
 Ordem de Mérito da FIFA — distinção adjudicada pela FIFA (Federação Internacional de Futebol)

 Ordens extintas
 Ordem de Mérito da Águia Alemã — distinção honorífica alemão hitlerariana, Verdienstorden vom Deutschen Adler 
 Ordem de Mérito da Coroa da Prússia — distinção honorífica do Reino da Prússia, Verdienstorden der Preußischen Krone 

 Pode ainda referir-se a Ordens do Mérito

 Ordem do Mérito
 Ordem do Mérito Empresarial

 Ordem do Mérito Aeronáutico
 Ordem do Mérito Cartográfico
 Ordem do Mérito Cultural
 Ordem do Mérito Desportivo Universitário
 Ordem do Mérito Educativo
 Ordem do Mérito Forte São Joaquim (Estado de Roraima)
 Ordem do Mérito Judiciário Militar
 Ordem do Mérito Judiciário Trabalhista
 Ordem do Mérito Militar
 Ordem do Mérito Ministério Público Militar
 Ordem do Mérito Médico
 Ordem do Mérito Naval
 Ordem do Mérito Renascença do Piauí (Estado do Piauí)
 Ordem do Mérito da Defesa
 Ordem do Mérito das Comunicações
 Ordem do Mérito das Forças Armadas
 Ordem do Mérito do Trabalho
ou ainda:
Ordem Nacional do Mérito (Brasil)
 Ordem Nacional do Mérito Científico

Resto do mundo:
 Ordem do Mérito Civil — distinção honorífica espanhola
 Ordem do Mérito da República Italiana — distinção honorífica italiana
 Ordem do Mérito da Nova Zelândia — distinção honorífica neozelandesa
 Ordem do Mérito Real— distinção honorífica norueguesa
ou ainda:
 Ordem Nacional do Mérito (França) — distinção honorífica francesa

Ver também
 Ordem honorífica

Desambiguação